Hans Norbye – calciatore norvegese
 Kaja Norbye – sciatrice alpina norvegese
 Martin Norbye – ex calciatore norvegese
 Tuva Norbye – sciatrice alpina norvegese